id. Hints Elek (1861–1919) magyar orvos, kórházigazgató
 ifj. Hints Elek (1893–1966) magyar orvos, orvostörténész, egyetemi tanár